Hertel steht für:
 Hertel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hertel (Mineralölkonzern), deutsches Unternehmen
 Hertel (Wisconsin), Ortschaft im Burnett County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Oakman Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Hertel
 Hertel & Reuss, Hersteller optischer Instrumente

Siehe auch:
 Härtel
 Härtl
 Björn Hertl (* 1976), deutscher Fußballspieler